Басты (БӀаьста, Basdet) — покинутый аул в исторической области Малхиста, современный Итум-Калинский район Чеченской республики, входил в Мельхестинский сельсовет.

География 
Аул расположен на левом берегу реки Бастыхи, на границе с Грузией, к югу от районного центра Галанчож.

Ближайшие населённые пункты: на северо-востоке — бывший аул Геши, на северо-западе — бывшие аулы Бенесты, Цинчемехи, Икильчи и Нахорусты.

История 
Аул Басты ликвидирован в 1944 году после депортации чеченцев. После восстановления Чечено-Ингушской АССР в 1956 году чеченцам было запрещено селиться в данном районе.

Примечания 

Исчезнувшие населённые пункты Галанчожского района
Населённые пункты, упразднённые в 1944 году в Чечне